Коркова́до () — назва кількох географічних об'єктів:

 Корковадо (вулкан) — стратовулкан у Чилі
 Корковадо (гора) — гора на території Ріо-де-Жанейро, Бразилія
 Корковадо (затока) — затока, що відокремлює острів Чилое від континентальної частини Чилі
  — національний парк у Чилі
  — національний парк у Коста-Риці
  — острів у Тихому океані, що належить Перу
 Корковадо (річка) — річка в Патагонії, що тече по території Аргентини і Чилі
  — населений пункт в аргентинській провінції Чубут